Ghostbusters kan syfta på:

 Ghostbusters – en franchise ursprungligen producerad som långfilm 1984
 Ghostbusters - Spökligan – en film från 1984
 Ghostbusters 2 – en film från 1989
 Ghostbusters (film, 2016) – en film från 2016
 The Real Ghostbusters – en tecknad TV-serie.
 Extreme Ghostbusters – en tecknad TV-serie
 The Ghost Busters – en amerikansk TV-serie
 Filmation's Ghostbusters – en tecknad TV-serie
 Ghostbusters (sång) – en låt skriven och framförd av Ray Parker Jr. 1984 till långfilmen med samma namn
 Ghostbusters: The Video Game – en datorspel

Se även
 Ghost Hunters – en amerikansk reality-TV-serie